

Zemljopis 
 more, jedno od vodenih mase na površini Zemlje prosječno jednakih fizikalnih i kemijskih svojstava, koje su u međusobnoj vezi
 Mjesečeva mora, bazaltne ravni na Mjesecu

Tehnika i tehnologija 
 more - Unix/Linux naredba
 Diracovo more, u kvantnoj fizici, tumačenje stanja negativne energije koje vakuum sadržava.

Kultura 
 More (glazbeni sastav), hrvatski glazbeni sastav
 More (televizijska emisija), televizijska emisija HTV-a